Mohit Chauhan (n. el 11 de marzo de 1966 en Nahan) es un cantante indio que comenzó su carrera interpretando canciones de género pop hindú con el grupo Silk Route. Ha publicado dos álbumes titulados como "Boondein" y "Pehchan" con dicha banda. La banda se separó en 2008, entonces el comenzó su carrera en solitario con su primer álbum titulado "Kalam" en que la compuso e interpretó. Apareció en series de televisión como Misión Ustaad en un canal de TV de 9X.

Discografía

Álbumes

 "Boondein" - Silk Route (1998)
 "Pehchan" - Silk Route (2000)
 "Kalaam" (2008)
 "Sar Utha Ke Jiyo" (2008)
 "FITOOR" (2009)

Filmografía

Road (1999)
Main Madhuri Dixit Banna Chahti Hoon (2003)
Lets Enjoy (2004)
Main, Meri Patni Aur Woh (2005)
Rang De Basanti (2006)
Jab We Met (2007)
Kismat Konnection (2008)
Ugly Aur Pagli (2008)
Welcome to Sajjanpur (2008)
Fashion (2008)
EMI (2006)
Delhi-6 (2009)
8 x 10 Tasveer (2009)
Let's Dance (2009)
New York (2009)
Love Aaj Kal (2009)
Kaminey (2009)
Tum Mile (2009)
Well Done Abba (2010)
Badmaash Company (2010)
Rajneeti (2010)
Once Upon A Time In Mumbai (2010)
Lafangey Parindey (2010)
Aashayein (2010)
Robot (2010)
Anjaana Anjaani (2010)
Crook(2010)
Dus Tola(2010)
Isi Life Mein (2010)
Sedin Dekha Hoyechilo (2010) [Bengalí]
Dil Toh Baccha Hai Ji (2011)
Tanu Weds Manu (2011)
Dum Maro Dum (2011)
Teen Thay Bhai (2011)
Love U... Mr.Kalakaar (2011)
Rockstar (film) (2011)
Paglu (2011) [Bengalí]
 Kucch Luv Jaisaa (2011)
 Zindagi Na Milegi Dobara (2011)

Enlaces externos
 Mohit Chauhan at ''Lastfm
 

Personas de Himachal Pradesh
Cantantes masculinos de India
Músicos de India del siglo XX
Armonicistas
Ganadores del premio Filmfare
Músicos de India del siglo XXI